Suzaku (également connu sous l'appellation ASTRO-EII) est un télescope spatial à rayons X japonais ;
 l'empereur Suzaku était un empereur du Japon ;
 l'empereur Go-Suzaku était un empereur du Japon ;
 Suzaku est un personnage du manga Yû yû hakusho ;
 Suzaku est le nom japonais de l'oiseau vermillon, phénix gardien du Sud, dans la notion chinoise des quatre animaux ;
 Suzaku (Moe no Suzaku) est un film de Naomi Kawase, prix de la Caméra d'Or au Festival de Cannes 1997 ;
 Suzaku peut faire référence à l'entreprise japonaise de développement de jeux vidéo Suzak ;
 Suzaku Kururugi est un personnage de l'anime Code Geass.